Брестовец може бити:

 Брестовец (Мијава), насељено мјесто у округу Мијава, Тренчински крај, Словачка Република
 Брестовец (Коморан), насељено мјесто у округу Коморан, Њитрански крај, Словачка Република
 Брестовец (Рогашка Слатина), насељено мјесто у општини Рогашка Слатина, Република Словенија

Види још 
 Брестовац
 Брестово
 Брест